A Alcazaba de Antequera é uma fortaleza moura em Antequera, Espanha. Foi erguida sobre ruínas romanas no século XIV para conter o avanço cristão do norte.

Terminologia 
O termo alcazaba, usado para fortificações mouriscas em Portugal e Espanha, vem do árabe casbá, geralmente usado para estruturas semelhantes no Norte da África.

Castelos da Andaluzia
Antequera